Ыспарта — административно-территориальная единица в Турции:
 Ыспарта — город в западной Турции и административный центр ила Ыспарта.
 Ыспарта — ил на юго-западе Турции.